Пётр Васильевич Дубинин (30 июня 1909, Варшава — 18 ноября 1983, Горький) — советский шахматист, международный мастер (1950), гроссмейстер ИКЧФ (1962). Заслуженный мастер спорта СССР (1952).

Семья 
 Отец — Василий Григорьевич (ум. в 1921 г.), разнорабочий Варшавского металлургического завода. 
 Мать — Мария Леонтьевна (ум. в 1928 г.). 
 Брат — Иван Васильевич (1901—1929), командир кавалерийского эскадрона в армии С. М. Буденного, впоследствии руководящий работник в Коростене. Умер от туберкулеза.

Биография 
В связи с началом I Мировой войны семья Дубинина переехала в Нижний Новгород. В 1926 году Дубинин с матерью переехал к старшему брату в г. Коростень Житомирской области. После смерти матери и брата вернулся в Нижний Новгород.

Работал кессонщиком на строительстве Канавинского моста.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал под Москвой во время контрнаступления. В феврале 1942 г. — на Северо-Западном фронте. В 1943 г. — под Великими Луками и на смоленском направлении Центрального Западного фронта. После окончания командирских курсов в 1944 г. — политрук 1-го стрелкового батальона 312-го Новгородского дважды Краснознаменного стрелкового полка. В 1945 г. тяжело контужен в боях под Кёнигсбергом. Демобилизовался в 1946 году в должности заместителя командира батальона по политчасти.

После войны жил в Горьком, был руководителем шахматной секции Горьковского автозавода. Много раз был чемпионом города и области.

Скончался 18 ноября 1983 года. Похоронен на Старом Автозаводском кладбище Нижнего Новгорода.

С 1986 года проводятся мемориалы П. В. Дубинина.

Основные спортивные результаты

Турниры по переписке 

П. В. Дубинин был победителем трёх олимпиад в составе команды СССР и двух командных чемпионатов СССР в составе команды РСФСР.

Награды 
 орден Красной Звезды (24.05.1945)
 медаль «За боевые заслуги» (22.07.1944)
 другие награды

Примечания

Литература 
 
 Шахматы в СССР. №1 январь 1984. С. 26.
 
 Гордость России (Творчество П. В. Дубинина) / Авт.-сост. В. А. Чарушин. — Н. Новгород: Автозаводец-книга, 1994. — 208 с.
 Бычков Л. А. Шахматный Горький. — Горький, 1985.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Старо-автозаводском кладбище